La província de Brescia  (en llengua llombarda Provinça de Bressa, pronunciat [pɾuˈinʧɑ de 'brɛsɑ] o [pɾuˈinsɑ de ˈbɾɛsɑ]; en Italià Provincia di Brescia, pronunciat [pro'vinʧa di 'breʃa]) és una província que forma part de la regió de Llombardia, a Itàlia. La seva capital és la ciutat de Brescia.

La província s'estén al costat de les muntanyes alpines i limita a l'est amb el llac de Garda i a l'oest amb el llac d'Iseo. A causa de la varietat d'altituds a la morfologia de la zona, i també per la presència de grans llacs, la província de Brescia acull tota mena de climes presents a Europa (mediterrani, continental, alpí...). Té una àrea de 4.784 km² i una població total d'1.262.090 habitants (2016). Hi ha 205 municipis a la província.

La província de Brescia limita al nord i al nord-oest amb la província de Sondrio, a l'est amb les regions del Vèneto (província de Verona) i del Trentino-Tirol del Sud (província de Trento), al sud amb la província de Màntua, al sud i al sud-oest amb la província de Cremona i a l'oest amb la província de Bèrgam.

Altres ciutats importants de la província són Desenzano del Garda, Montichiari, Ghedi, Manerbio, Carpenedolo Orzinuovi, Chiari, Rovato, Salò, Iseo, Gardone Val Trompia i Lumezzane.

Referències

Enllaços externs 

 Provincia di Brescia 
 Província de Brescia: hotels, residències, activitats